The Luminaries steht für:

 The Luminaries (Roman), Roman von Eleanor Catton (2013)
 The Luminaries (Fernsehserie), neuseeländisch-britische Romanverfilmung (2020)